Ольша́нка — деревня в Добринском районе Липецкой области. Входит в Хворостянский сельсовет.

География 
Расположена на правом берегу притока реки Матрёнки.

История 
Возникло во второй половине XVIII века. Упоминается в документах 1782 года

В 1895 году проживало 500 душ обоего пола, бывшие крепостные Вельяминовых и Вяземских.

Название — по ольховым кустам.

Население

Объект культурного наследия 
Курганная группа  (2 насыпи).

Примечания 

Населённые пункты Добринского района